Константин Успенский:
 Успенский, Константин Васильевич (1872—1937) — иерей Русской православной церкви, священномученик, расстрелян на Бутовском полигоне.
 Успенский, Константин Николаевич (1874—1917) — русский историк-византинист и педагог.
 Примечания